Reis i prínceps:
 Antígon el borni (382-301 aC), general macedoni i rei d'Àsia.
 Antígon II Gònates (?-239 aC), rei de Macedònia.
 Antígon III Dosó (?-220 aC), rei de Macedònia
 Antígon de Macedònia (?-37 aC), hereu reial macedoni.
 Antígon de Judea, rei macabeu de Judea
 Altres personatges:
 Antígon d'Alexandria escriptor grecoegipci.
 Antígon de Carist (s. III aC), escriptor grec 
 Antígon de Cumes, escriptor grec 
 Antígon (general), general de Perseu de Macedònia
 Antígon (escultor) escultor i escriptor grec 
 Antígon (metge) metge militar grec 
 Antígon (escriptor), escriptor grec 
 Antígon (politic), polític macedoni
 Antígon de Nicea, astròleg del segle II dC